(617) Патрокл () — двойной троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L, в 60° позади планеты, принадлежащий к редкому спектральному классу P. Он был открыт 17 октября 1906 года немецким астрономом Августом Коппфом в обсерватории Хайдельберга, Германия и назван в честь персонажа древнегреческой мифологии, участника Троянской войны Патрокла, сына Менетия и Сфенелы.

До 2001 года Патрокл считался одиночным астероидом, диаметром около 120 км. 22 сентября 2001 года в Обсерватории Джемини, которая имеет два восьмиметровых телескопа на Гавайях и в Чили, у Патрокла был обнаружен спутник, получивший обозначение S/2001 (617) 1. 2 февраля 2006 года его назвали Менетием.

В феврале 2006 года были точно измерены орбиты компонентов системы. Они вращаются вокруг общего центра масс за 4,283±0,004 дня, на расстоянии 680±20 км, по примерно круговой орбите. Сравнив свои наблюдения с инфракрасными наблюдениями телескопа «Спитцер», полученными в июне 2006 года, астрономы оценили размеры компонентов системы в 106 и 98 км, и затем они были уточнены наблюдениями обсерватории Кека: больший компонент — 122 км в диаметре — сохраняет имя Патрокла, меньший компонент — 112 км — теперь называется Менетий (Menoetius).

Патрокл считается первым открытым двойным астероидом—троянцем.

Из-за низкой плотности компонентов (0,8 г/см³), меньшей чем плотность воды, группа исследователей во главе с Ф. Марши предположила, что система Патрокла больше похожа на комету по своему составу. Есть подозрение, что многие астероиды-троянцы на самом деле — планетезимали, захваченные в точку Лагранжа системы Юпитер-Солнце во время внешней миграции планет-гигантов ~ 3,9 млрд лет назад. Этот сценарий был предложен А. Морбиделли и его коллегами в серии статей, опубликованных в мае 2005 года в журнале «Nature».

Предполагается, что исследовать Патрокл и Менетий в 2033 году будет космический аппарат Люси.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Троянские астероиды
 Классификации малых планет
 (90) Антиопа
 (624) Гектор
 (216) Клеопатра

Примечания

Ссылки 
 
 
 Keck Obs. press release Trojan Asteroid Patroclus: Comet in Disguise?
 Patroclus and Menoetius web page
 Патрокл — заблудившаяся комета?
 Астероид-троянец Патрокл оказался бывшей кометой

Двойные астероиды
Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии
Астероиды, открытые Августом Копффом
Астероиды с периодом более 100 ч